Příjmení Šebela nosí více významných osobností:

 Alois Šebela (1880–1942) – český katolický kněz, vikář a středoškolský pedagog
 František Šebela (* 1959) – český hokejový útočník
 František Šebela (kněz) (1858–1934) – český římskokatolický kněz
 František Klement Šebela (1874–1930) – český novinář
 Josef Šebela (1884–1959) – český římskokatolický kněz
 Metoděj Šebela (1915–1943) – příslušník 311. perutě RAF, plukovník i. m.

 Michaela Šebelová (* 1982) – česká politička hnutí STAN, poslankyně a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem